Владимир Иванович Герасимов () — контр-адмирал Военно-морского флота СССР, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Владимир Герасимов родился 28 декабря 1925 года в деревне Дулово Талдомского района Московской области в семье кадрового военного. В 1937 году его отец был репрессирован, после чего он вместе с матерью переехал в Тулу.

Окончил десять классов школы, одновременно учился в Тульской военно-морской школе Осоавиахима.

В августе 1941 года Герасимов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Участвовал в рытье окопов и противотанковых рвов на Резервном и Западном фронтах.

В 1941—1943 году учился в Скопинском пехотном училище, но, не доучившись, в июле 1943 года добровольно ушёл на фронт. Принимал участие в боях на Воронежском, 1-м Украинском, Ленинградском, 2-м Украинском, 3-м Белорусском, 1-м Прибалтийском фронтах. Участвовал в Белгородско-Харьковском операции, битве за Днепр на Лютежском плацдарме, Уманско-Ботошанской и Белорусской операциях. В боях пять раз был ранен.

За отличие в боях два раза представлялся к званию Героя Советского Союза, но эти представления не были реализованы. К октябрю 1944 года гвардии старший сержант Владимир Герасимов командовал отделением автоматчиков моторизованного батальона 18-й гвардейской танковой бригады, (3-го гвардейского танкового корпуса, 5-й гвардейской танковой армии, 1-го Прибалтийского фронта). Отличился во время освобождения Литовской ССР.

11 октября 1944 года в ходе боёв на подступах к Мемелю Герасимов с гранатой бросился на вражеский пулемёт и уничтожил его. Получив тяжёлое ранение, он не покинул поля боя, продолжая отстреливаться из пистолета, а затем вынес на себе раненого лейтенанта.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии старший сержант Владимир Герасимов был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 7208.

С 1945 года Герасимов учился в училище разведки механизированных и бронетанковых войск РККА, но позднее был переведён в Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, которое он окончил в 1949 году. Был штурманом подводной лодки «С-25» на Северном и Тихоокеанском флотах. В 1962 году Герасимов окончил командный факультет Военно-морской академии. В 1962—1967 годах был начальником штаба, в 1967—1970 годах — командиром 27-й отдельной бригады подводных лодок, в 1970—1973 годах — командиром 14-й дивизии подводных лодок Черноморского флота. С ноября 1973 года В. И. Герасимов служил начальником Инспекции мореплавания, водолазных и глубоководных работ ВМФ СССР, а с октября 1976 года — начальником Поисково-спасательной службы ВМФ СССР.

В 1990 году в звании контр-адмирала Герасимов вышел в отставку. Проживал в Москве. Скончался 24 апреля 2009 года, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Память 
 Бюст Героя Советского Союза В. И. Герасимова был открыт в начале 2022 года в Севастополе на Аллее героев-подводников Великой Отечественной войны в расположении дивизиона подводных лодок отдельной 155-й отдельной Констанцской бригады подводных лодок Черноморского флота. В открытии бюста участвовало командование Черноморского флота во главе с командующим адмиралом И. В. Осиповым и сын Героя капитан 1-го ранга в отставке А. В. Герасимов.
 Севастопольская средняя общеобразовательная школа № 33 носит имя контр-адмирала Героя Советского Союза В. И. Герасимова.

Награды
 Герой Советского Союза (24.03.1945);
 Орден Ленина (24.03.1945);
 Орден Красного Знамени (22.02.1968);
 Орден Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985);
 Орден Красной Звезды (16.02.1982);
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» (30.04.1975);
 Две медали «За отвагу» (13.05.1944, 31.07.1944);
 Две медали «За боевые заслуги» (4.11.1943, 26.02.1953);
 Медаль «За оборону Москвы»;
 Ряд других медалей СССР и РФ.

Примечания

Литература 
 
 
 Варганов Ю. В. и др. Военно-морская академия на службе Отечеству. — Можайск, 2001. — С. 110.
 Военно-морская академия. 2-е изд., испр. и доп. — , 1991. — С. 315.
 Словарь биографический морской. — , 2000. — С. 98.

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Выпускники Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Похороненные на Троекуровском кладбище